Clarence Crafoord kan syfta på:

* Clarence Crafoord (1899–1983), svensk thoraxkirurg
 Clarence Crafoord (född 1936), svensk psykiater, psykoanalytiker och författare
 Clarence Crafoord (född 1973), svensk jurist